Афлу () — город на севере центральной части Алжира, на территории вилайета Лагуат. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северо-западной части вилайи, на территории горного массива Джебель-Амур, на высоте 1 430 метров над уровнем моря.
Афлу расположен на расстоянии приблизительно 305 километров к юго-юго-западу (SSW) от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 102 025 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Алжира